Министры внутренних дел — министры, возглавляющие Министерства внутренних дел:

  — Министр внутренних дел Болгарии.
  — Министры внутренних дел Германии.
  — Министр внутренних дел Индии.
  — Министры внутренних дел России.
  — Министры внутренних дел США.
  — Министры внутренних дел Украины.
  — Министр внутренних дел Франции.

См. также 
 Министерство внутренних дел
 :Категория:Министры внутренних дел